Ripe steht für:
 Ripe (East Sussex), Ort in der Grafschaft East Sussex, England
 Ripe (Marken), Ort in der italienischen Gemeinde Trecastelli Provinz Ancona
 Ripe San Ginesio, Gemeinde in italienischen Provinz Macerata

 Ripe (Filmreihe), US-amerikanische Pornofilmreihe

Ripe ist der Familienname folgender Personen:
 Wilhelm Ripe (1818–1885), deutscher Maler und Grafiker

RIPE steht für:
 Réseaux IP Européens, zur Administration und Koordinierung des Internets gegründetes Forum
 RIPE Network Coordination Centre, für die Vergabe von IP-Adressbereichen zuständige Organisation